Carroll College ist der Name folgender Colleges in den Vereinigten Staaten:

 Carroll College (Montana)
 Carroll College (Wisconsin)